Појам Кенеди може да се односи на:
 Кенеди (Алабама), град у САД у држави Алабама
 Кенеди (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Кенеди (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Кенеди (Калифорнија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Кенеди (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Кенеди (породица)
 Џон Ф. Кенеди, председник САД
 Роберт Кенеди, амерички врховни тужилац
 Тед Кенеди, амерички сенатор
 Жаклина Кенеди
 Етел Кенеди, удовица америчког политичара и адвоката Роберта Френсиса „Бобија“ Кенедија
 Керолајн Кенеди, амерички писац
 Патрик Џозеф Кенеди, амерички политичар
 Дејвид Кенеди, четврто од једанаесторо деце Етел и Роберта Ф. Кенедија
 Ентони Кенеди, придружени судија Врховног суда Сједињених Америчких Држава
 Артур Кенеди, амерички глумац
 Аеродром Кенеди
 Свемирски центар Кенеди
 Кенеди се жени, српски филм из 2007. године